Mistaken Identity (álbum de Donna Summer)
Mistaken Identity (álbum de Kim Carnes)

Desambiguação